Latynina ist der Familienname folgender Personen:
 Alla Nikolajewna Latynina (* 1940), sowjetische bzw. russische Literaturkritikerin
 Julija Leonidowna Latynina (* 1966), russische Schriftstellerin und Journalistin
 Larissa Semjonowna Latynina (* 1934), sowjetische Kunstturnerin